Ernst Walter Mayr (Kempten, Suàbia, 1904 - Bedford, Massachusetts, 2005), biòleg evolutiu 
 Hildegard Goss-Mayr (1930, Viena, Àustria) 
 Johann Simon Mayr (Mendorf, 1763 - Bèrgam, 1845), compositor alemany
 Josef Mayr-Nusser (Bozen, 1910 – Erlangen, 1945), activista catòlic sud-tirolès 
 Peter Mayr (Ritten, 1767- Bozen, 1810), patriota sud-tirolès 
 Richard Mayr (Salzburg, 1877 - Viena, 1935), baix-baríton austríac 
 Rupert Ignaz Mayr (Schärding, 1646 - Freising, 1712), violinista, compositor i mestre de capella alemany 
 Simon Mayr, diversos personatges